Tombali steht für:

 Region Tombali, Region in Guinea-Bissau
 Tombali (Fluss), Fluss in Guinea-Bissau